Василе Александри има више значења:

 Василе Александри (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Василе Александри (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији